В этой статье представлено положение команд и результаты матчей в группе D первого раунда чемпионата Европы по баскетболу среди женщин 2019.

Команды

Положение команд 

Время начала матчей дано по местному времени (UTC+2).

Результаты матчей

1-й тур

Россия vs Бельгия

Белорусь vs Сербия

2-й тур

Бельгия vs Беларусь

Сербия vs Россия

3-й тур

Беларусь vs Россия

Бельгия vs Сербия

Ссылки 
Официальный сайт чемпионата Европы по баскетболу среди женщин 2019

Группа D